Дановский:
 Дановский, Борис Иванович (1936—2006) — советский футболист, защитник.
 Дановский, Лев Абрамович (1947—2004) — российский поэт.
 Дановский, Олег (1917—1996) — румынский танцовщик и балетмейстер украинского происхождения.